World Team Challenge – biathlonowe zawody pokazowe rozgrywane od 2002 roku na stadionie Veltins-Arena w Gelsenkirchen. W zawodach bierze udział dziesięć mieszanych par, zaproszonych przez organizatorów. Każdy zawodnik ma za zadanie wykonać strzelanie w pozycji leżącej oraz stojącej, rozdzielone biegiem na dystansie 1500 metrów. Za każdy nietrafiony strzał zawodnik musi przebiec dodatkowe 100 metrów.

Lista zwycięzców

Według państw

Przypisy

Bibliografia 
  

World Team Challenge